Lancz ist der Familienname folgender Personen:
Barbora Lancz (* 2002), slowakisch-ungarische Handballspielerin
Michael Lancz (?–1523), Maler der Spätgotik und Frührenaissance